Tennis-Herrendoppel der Sommer-Universiade 2017.

Gespielt wurde im Taipei Tennis Center vom 22. bis 28. August 2017. Insgesamt nahmen 30 Doppelpaare an diesem Turnier teil.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf der offiziellen Website

Tennis-Herrendoppel
Tennisturnier 2017
Tennisturnier in Taipeh
2017